Krystyna Szklarska
 Szklarska Poręba

Zobacz też 
 Szklarski